Stacheldraht steht für:

 Stacheldraht, zwei verdrillte Drähte
 Stacheldraht (1927), US-amerikanischer Spielfilm von 1927
 Stacheldraht (Zeitschrift), Zeitschrift der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft
 Stacheldrahtpflanze (Leucophyta brownii, Syn.: Calocephalus brownii) eine Pflanzenart in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)